Nephelobates : rodzaj płaza z rodziny drzewołazowatych.

systematyka :

 Nephelobates duranti (Péfaur, 1985)
 Nephelobates haydeeae (Rivero, 1978)
 Nephelobates mayorgai (Rivero, 1980)
 Nephelobates meridensis (Dole and Durant, 1973)
 Nephelobates molinarii (La Marca, 1985)
 Nephelobates orostoma (Rivero, 1978)
 Nephelobates serranus (Péfaur, 1985)
 Nephelobates alboguttatus (Boulenger, 1903)

Drzewołazowate
Płazy Ameryki Południowej